Комбре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре
 Комбре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Комбре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон